Ламборги́ни (Lamborghini):
Ламборгини, Ферруччо (1916—1993) — итальянский автомобилестроитель и основатель нескольких компаний.
Ламборгини — итальянская компания, производитель дорогих спортивных автомобилей. Полное название — Automobili Lamborghini S.p.A.
Ламборгини (команда Формулы-1) — итальянская автогоночная команда, представляющая собой подразделение автомобильной компании Automobili Lamborghini S.p.A.